Die Saison 1998/99 war die dritte reguläre Saison der Ligue de hockey semi-professionnelle du Québec (LHSPQ). Die 13 Teams absolvierten in der regulären Saison je 36 Begegnungen. Das punktbeste Team der regulären Saison waren die Blizzard de Joliette, die in den Play-offs außerdem zum ersten Mal die Coupe Futura gewannen.

Teamänderungen 
Folgende Änderungen wurden vor Beginn der Saison vorgenommen: 
 Die As de Québec mussten aufgrund eines Verstoßes gegen die Regularien der Liga mit dem Spielbetrieb aussetzen. 
 Die Chiefs de Sainte-Thérèse wurden nach Laval, Québec, umgesiedelt und änderten ihren Namen in Chiefs de Laval.
 Die Dragons d’Iberville wurden nach Saint Laurent, Québec, umgesiedelt und änderten ihren Namen in Dragons de Saint-Laurent.
 Die Chacals de la Rive-Sud wurden nach Saint-Georges-de-Beauce, Québec, umgesiedelt und änderten ihren Namen in Garaga de Saint-Georges. 
 Die Blizzard de Saint-Gabriel wurden nach Joliette, Québec, umgesiedelt und änderten ihren Namen in Blizzard de Joliette.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Coupe Futura-Playoffs

Vergebene Trophäen

Weblinks 
 Saison-Statistiken bei hockeydb.com (englisch)
 

1998/99
Eishockeysaison 1998/99